Ábalos (Spanje), gemeente in Spanje
 Jorge Washington Ábalos (1915-1979), Argentijns entomoloog